Empresa derivada, projecte nascut com a extensió d'un altre d'anterior
 Sèrie derivada, una sèrie de televisió derivada d'una d'anterior, de la qual aprofita la popularitat d'un personatge per fer-lo protagonista del nou relat, sovint en un context espacial diferent. El terme derivat -ada també s'aplica a pel·lícules, sagues, programes de ràdio, videojocs, etc.